Летняя Универсиада 1973 — VII летняя Универсиада, прошла в Москве, СССР с 15 по 25 августа 1973 года.
Соревнования проводились по 10 видам спорта, приняло участие около 4000 спортсменов.

Основная спортивная арена — Центральный стадион имени Ленина. Наличие опыта организации соревнований, подобных Олимпийским играм, позволило Москве получить право на их проведение в 1980 году.

Выбор города Москвы

Медали 

|- style="background:#ccccff"
|| 1 || align=left |  ||68||36||30||134
|-
|| 2 || align=left |  ||19||16||18||53
|-
|| 3 || align=left |  ||4||7||8||19
|-
|| 4 || align=left |  ||3||8||1||12
|-
|| 5 || align=left |  ||2||3||5||10
|-
|| 6 || align=left |  ||2||3||1||6
|-
|| 7 || align=left |  ||2||3||1||6
|-
|| 8 || align=left |  ||2||2||1||5
|-
|| 9 || align=left |  ||2||0||6||8
|-
|| 10 || align=left |  ||1||9||4||14
|-
|| 11 || align=left |  ||1||7||7||15
|-
|| 12 || align=left |  ||1||4||7||12
|-
|| 13 || align=left |  ||1||3||8||12
|-
|| 14 || align=left |  ||1||2||1||5
|-
|| 15 || align=left |  ||1||1||2||4
|-
|| 16 || align=left |  ||1||0||1||2
|-
|| 17 || align=left |  Иран ||0||4||0||4
|-
|| 18 || align=left |  ||0||2||5||7
|-
|| 19 || align=left |  ||0||1||3||4
|-
|| 20 || align=left |  ||0||1||0||1
|-
|| 21 || align=left |  Бразилия ||0||0||5||5
|-
|| 22 || align=left |  ||0||0||2||2
|-
|| 23 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
|| 24 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
|| 25 || align=left |  ||0||0||1||1
|}

Виды спорта 
 Лёгкая атлетика
 Баскетбол
 Борьба
 Вольная
 Греко-римская
 Водное поло
 Волейбол
 Гимнастика
 Плавание
 Прыжки в воду
 Теннис
 Фехтование

Универсиада в филателии и фалеристике 

В СССР были выпущены значки, состоящие из эмблемы Универсиады с подвесным жетоном по видам спорта.

См. также 
Летние Олимпийские игры 1980

Летняя Универсиада 1973